Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 2001 (, также известен как Regal Welsh Оpen 2001 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 24 по 28 января 2001 года в Кардиффе (Уэльс). Победителем турнира стал Кен Доэрти, обыгравший в финале Пола Хантера со счётом 9:2.

Результаты

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
2001 год в снукере
2001 год в Уэльсе
Спортивные соревнования в Кардиффе
Спорт в Великобритании в 2001 году
Январь 2001 года